ФК Динамо Минск () је белоруски фудбалски клуб из Минска који се такмичи у Премијер лиги Белорусије. Своје утакмице као домаћини играју на Динамо стадиону у Минску, капацитета 41 040 седећих места.

Клуб је основан 1927. године под именом Динамо Минск. Расформиран је 1954. али је касније исте године поново формиран под другим именом, Спартак Минск. То име је носио до 1959. када му је име промењено у Белорус Минск. Од 1962. је враћено име под којим је клуб основан и које носи и данас.

Динамо Минск је једини клуб из Белоруске ССР који је играо у Првој лиги Совјетског Савеза. Играли су 39 пута у том рангу такмичења, а 1982. су и освојили шампионску титулу. Тиме су постали једна од само три екипе ван Руске СФРС или Украјинске ССР којима је то пошло за руком. Пре њих су то успели да ураде Динамо Тбилиси (1964. и 1978) и Арарат Јереван (1973).

Трофеји 
 Прва лига Совјетског Савеза: 1
 1982.
 Премијер лига: 7
 1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995, 1997, 2004.
 Куп: 3
 1992, 1994, 2003.
 Лига ССР Белорусије: 3
 1945, 1951, 1975.

Динамо Минск на вечној табели клубова Премијер лиге Белорусије 
Стање на крају сезоне 2009.

Динамо Минск у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званични сајт 

Д